Alexander Stoddart – scultore scozzese
 Charles Stoddart – diplomatico e militare inglese
 James Fraser Stoddart – chimico britannico
 Paul Stoddart – imprenditore australiano
 Shevon Stoddart – ostacolista giamaicana
 Susie Stoddart – ex pilota automobilistica britannica